Profilierung steht für:
 Profilierung (Ornamentik), Abrundung und Einkehlung eines ursprünglich kantigen Werkstücks oder eines ganzen Bauteils, siehe Profil (Ornamentik)
 Profilierung (Geltung), Streben nach Ansehen, Anerkennung und Wirkung, siehe Geltung